Rohu kan syfta på följande:

 Rohu, en fiskart

Estland 

 Rohusi, ö, Harju län, 
 Rõhu, ort, Tartu län, Tähtvere vald, 

Robotskapade Estlandförgreningar